Benfica puede referirse a diferentes clubes deportivos. Que más comúnmente se refiere a la asociación de fútbol. También puede referirse a los lugares:

Clubes deportivos
Sport Lisboa e Benfica, club polideportivo de la ciudad de Lisboa, Portugal.
Sport Lisboa e Benfica, sección de baloncesto del Benfica.
Futbol Club Casa del Benfica, club de fútbol de Andorra de la ciudad de La Massana.

Ubicaciones
Benfica (Lisboa), freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Lisboa.
Benfica do Ribatejo, freguesia portuguesa del municipio portugués de Almeirim.